Кевин Спејси Фаулер (; Саут Оранџ, 26. јул 1959) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1986. || || -{Heartburn}- || лопов из метроа || 
|-
| 1988. || || -{Working Girl}- || Боб Спек || 
|-
| 1988. || || -{Rocket Gibraltar}- || Двјен Хенсон || 
|-
| 1988. || || -{Wiseguy}- || Мел Профит || 
|-
| 1989. || || -{Dad}- || Марио || 
|-
| 1989. || Нити видим, нити чујем || -{See No Evil, Hear No Evil}- || Кирго || 
|-
| 1991. || || -{Henry & June}- || Ричард Озборн || 
|-
| 1991. || || -{A Show of Force}- || Франк Кертин || 
|-
| 1992. || || -{Consenting Adults}- || Еди Отис || 
|-
| 1992. || || -{Glengarry Glen Ross}- || Џон Вилијамсон || 
|-
| 1994. || || -{The Ref}- || Лојд Шасер || 
|-
| 1994. || Челични Вил || -{Iron Will}- || Хари Кингсли || 
|-
| 1995. || Седам || -{Se7en}- || Џон До || 
|-
| 1995. || Дежурни кривци || -{The Usual Suspects}- || Роџер „Вербал“ Кинт || 
|-
| 1995. || || -{Swimming with Sharks}- || Бади Акерман || 
|-
| 1995. || Смртоносни вирус || -{Outbreak}- || мајор Кејси Шулер || 
|-
| 1996. || || -{Looking for Richard}- || себе, војвода од Бакингама || 
|-
| 1996. || Време за убијање || -{A Time to Kill}- || Д. А. Руфус Бакли || 
|-
| 1997. || || -{Midnight in the Garden of Good and Evil}- || Џејмс „Џим“ Вилијамс || 
|-
| 1997. || Поверљиво из Л. А. || -{L.A. Confidential}- || детектив Џек Винсенз || 
|-
| 1997. || || -{Albino Alligator}- || || 
|-
| 1998. || || -{Hurlyburly}- || Мики || 
|-
| 1998. || Преговарач || -{The Negotiator}- || поручник Крис Сејбијен || 
|-
| 1998. || Живот једне бубе || -{A Bug's Life}- || Хопер || глас 
|-
| 1999. || Америчка лепота || -{American Beauty}- || Лестер Бернам || Оскар за најбољу мушку улогу
|-
| 2000. || Шаљи даље || -{Pay It Forward}- || Јуџин Симонет || 
|-
| 2000. || || -{The Big Kahuna}- || Лари Ман || 
|-
| 2001. || Лука љубави || -{The Shipping News}- || Којл || 
|-
| 2001. || Кеј пакс || -{K-PAX}- || Роберт Портер || 
|-
| 2001. || || -{Shackleton's Antarctic Adventure}- || приповедач || глас 
|-
| 2002. || || -{Austin Powers in Goldmember}- || себе (Доктор Ивил) || 
|-
| 2003. || || -{The Life of David Gale}- || Дејвид Гејл || 
|-
| 2003. || || -{Ordinary Decent Criminal}- || Мајкл Линч || 
|-
| 2004. || || -{Beyond the Sea}- || Боби Датин || 
|-
| 2004. || || -{The United States of Leland}- || Алберт Т. Фицџералд || 
|-
| 2006. || || -{Edison Force}- || Волас || 
|-
| 2006. || Повратак Супермена || -{Superman Returns}- || Лекс Лутор || 
|-
| 2007. || || -{Fred Claus}- || Клајд || |
|-
| 2011. || Позив упозорења || -{Margin Call}- || Сем Роџерс || 
|-
| 2011. || Како се решити шефа || -{Horrible Bosses}- || Дејв Харкен || 
|-
| 2014. || Како се решити шефа 2 || -{Horrible Bosses 2}- || Дејв Харкен || 
|-
| 2017. || Возач || -{Baby Driver}- || Док || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Од Холивуда до Мирогоја („Политика”, 9. јануар 2022)

Рођени 1959.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони